Гран-при Донецка — ежегодная однодневная шоссейная велогонка, проводившаяся в Донецке каждый апрель с 2007 по 2013 год.

История 
Впервые гонка прошла в 2007 году. На следующий год стала международной. В 2009 году вошла в календарь Европейского тура UCI с категорией 1.2.

Старт гонки располагался в Донецке в районе Драмтеатра. Затем маршрут гонки уходил в область в направление юга, где проходя в разное время через такие населённые пункты как Волноваха, Докучаевск, Доля, Еленовка, Калинино, Никольское, Новотроицкое, Павловка, Угледар снова возвращался в Донецк к Драмтеатру. После этого следовали финальные круги в районе Драмтеатр - бульвар Пушкина – улица Университетская.

Организацией соревнований занимался донецкий спортивный клуб ИСД, финансируемый Индустриальным союзом Донбасса. Помимо главной категорийной гонки здесь проходил этап чемпионата Украины в гонке-критериум — «Мемориал Николая Колумбета» и отдельная любительская гонка среди журналистов
.

В 2015 и 2016 годах на Украине также проводились однодневные гонки «Гран-при ИСД» и «Гран-при Винницы», которые в определённой степени можно считать правопреемницами исчезнувшего «Гран-при Донецка».

Призёры

Примечания

Ссылки 
 «Гран-при Донецка». Истоки и настоящее
 
 
 
 
 

Велогонки на Украине
Международные спортивные соревнования в Донецке
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2008 года